«Дру́жбы наро́дов» (, ) — 32-я станция Киевского метрополитена. Расположена в Печерском районе города Киева, на Сырецко-Печерской линии между станциями «Печерская» и «Выдубичи». Станция открыта 30 декабря 1991 года. Название от проходящего над станцией бульвара Дружбы народов. Пассажиропоток — 24,7 тыс. чел./сутки.

Одна из 5 станций Киевского метрополитена, которая предложена к переименованию, наряду с «Берестейской», «Героев Днепра», «Минской» и «Площадью Льва Толстого».

Конструкция 
Станция глубокого заложения пилонного типа — три независимых подземных зала: крупный центральный и два зала с посадочными платформами. Залы станции соединены между собой рядами проходов-порталов, которые чередуются с пилонами. Станция имеет один выход. Средний зал эскалаторным тоннелем с трёхленточным одномаршевым эскалатором соединён с подземным вестибюлем, который выходит в подземный переход под бульваром Дружбы народов. Наземный вестибюль отсутствует.

Описание 
Пилоны станции имеют уменьшенную толщину и облицованы декоративным кирпичом различной толщины — традиционным материалом, используемым при сооружении жилых и общественных зданий местности, где расположена станция.

Пилоны переходят в сплошной карниз, который является нижней границей свода центрального зала, в облицовке которого использованы пластиковые зонты. Зрительная ось станции образована матовой световой линией, который проходит вдоль всего центрального зала и заканчивается в торце зала над композицией в виде фонтана.

Пол станции был выполнен из серого гранита со вставками из мрамора. Через некоторое время, вследствие низкой износостойкости материала, мрамор был заменён керамической плиткой. Своды путевых стен полностью покрыты пластиковыми гидротехническими зонтами с поперечными расшивками. Названия станции размещены в окантованных металлом кирпичных овалах.

Замена освещения 
После пожара на станции «Осокорки» в 2012 году на станции «Дружбы народов» также была демонтирована пожароопасная обшивка световой линии.

Изображения

Режим работы 
Открытие — 5:43, закрытие — 0:12

Отправление первого поезда в направлении:
 ст. «Красный хутор» — 5:56
 ст. «Сырец» — 5:53

Отправление последнего поезда в направлении:
 ст. «Красный хутор» — 0:22
 ст. «Сырец» — 0:23

Примечания

Ссылки 
 Сведения на официальном сайте Киевского метрополитена 
 Страница станции на неофициальном сайте Киевского метрополитена
 Веб-энциклопедия Киева 

Сырецко-Печерская линия метрополитена
Пилонные станции
Станции метрополитена, построенные в 1991 году
Станции Киевского метрополитена